Příjmení Hughes nosí více významných osobností:

 Aaron Hughes (* 1979) – severoirský fotbalista
 Alice Hughes (1857–1939) – anglická fotografka
 Aneirin Hughes (* 1958) – velšský herec a zpěvák
 Ann Hughes (* 1960) – britská judistka
 Arwel Hughes (1909–1988) – velšský hudební skladatel, dirigent a varhaník
 Clara Hughes (přechýleně Hughesová) (* 1972) – kanadská rychlobruslařka a cyklistka
 David Edward Hughes (1831–1900) – britsko-americký konstruktér a vynálezce
 Emlyn Hughes (1947–2004) – anglický fotbalista
 Geoffrey Forrest Hughes (1895–1951) – australský vojenský pilot
 Glenn Hughes (* 1951) – britský baskytarista a zpěvák
 Harry Hughes (1926–2019) – americký politik, guvernér (Maryland)
 Howard Hughes (1905–1976) – americký letecký konstruktér, pilot, podnikatel a filmový režisér a producent
 Charles Evans Hughes (1862–1948) – americký republikánský politik a předseda Nejvyššího soudu USA
 Jack Hughes (* 2001) – americký hokejový útočník
 Jason Hughes (* 1971) – britský herec
 Jerry Hughes (* 1988) – americký hráč amerického fotbalu
 John Hughes (1950–2009) – americký filmový režisér, scenárista, producent a herec
 Langston Hughes (1902–1967) – americký spisovatel
 Mark Hughes – více osob
 Millie Hughes (přechýleně Hughesová) (1945–2021) – americká astronautka
 Oliver Hughes (* 1970) – ruský podnikatel britského původu
 Owain Arwel Hughes (* 1942) – velšský dirigent
 Quinn Hughes (* 1999) – americký profesionální hokejista – obránce
 Richard Hughes – více osob
 Robert Alwyn Hughes (* 1935) – velšský malíř
 Shirley Hughes (1927–2022) – anglická spisovatelka a ilustrátorka
 Ted Hughes (1930–1998) – anglický básník a autor literatury pro děti
 Thomas Hughes (1571–1623) – anglický právník a dramatik
 Will Hughes (* 1995) – anglický fotbalista
 Zharnel Hughes (* 1995) – britský atlet

Externí odkazy